Hongkongse hockeyploeg (mannen)
 Hongkongse hockeyploeg (vrouwen)